Âge sombre peut désigner :
 âge sombre, en historiographie, une période jugée funeste ou négative de l'histoire d'un peuple ou d'un pays.

Âges sombres peut désigner :
 âges sombres, en cosmologie, l'époque de l'histoire de l'Univers située entre l'émission du fond diffus cosmologique (la recombinaison) et l'allumage de la première génération d'étoiles.

Voir aussi